Sara González (n. 1989) – calciatrice spagnola
 Sara González (n. 1984) – pallavolista spagnola